Каракулька — топоним:

Населённые пункты
 Каракулька — деревня в Шаранском районе Башкортостана.
 Каракулька — посёлок в Троицком районе Челябинской области.

Реки
 Каракулька (приток Уя) — река в Челябинской области.
 Каракулька (приток Суи) — река в Башкортостане.
 Каракулька (приток Ини) — река в Новосибирской области.
 Каракулька (река, впадает в Кальинское водохранилище) — река в Свердловской области.